Tento článek se zabývá tématem obyvatel Lotyšska.

Náboženství 
Podle průzkumu z roku 2005 se 24,1 % Lotyšů označilo za příslušející k pravoslavné církvi, 27,7 % se označilo za katolíky, 20,0 % vyznávalo luteránství, 4,4 % byli Starověrci, 10,6 % se označilo za věřící bez církevní příslušnosti a 15,8 % obyvatel bylo bez vyznání. Před II. světovou válkou bylo nejrozšířenějším náboženstvím luteránství.

Jazyky 

 oficiální: Lotyština
 ostatní jazyky registrované jako mateřské u alespoň 500 obyvatel v roce 2011 (v sestupném pořadí): ruština, běloruština, ukrajinština, litevština, polština, romština, tatarština, jidiš a hebrejština, estonština, němčina
 ostatní běžně užívané jazyky: angličtina

Podle sčítání v roce 2011 celkem 1 164 894 osob v Lotyšsku označilo lotyštinu za svůj mateřský jazyk; 698 757 osob označilo za svůj mateřský jazyk ruštinu, což činilo 37,2 % populace, zatímco lotyština byla mateřský jazyk pro 62,1 % populace. Lotyštinu jako druhý jazyk užívalo 20,8 % populace a 43,7 % používalo jako svůj druhý jazyk ruštinu. Podle sčítání v roce 2000 celkem 71 % etnických Lotyšů tvrdilo, že umějí rusky, a 52 % Rusů umělo lotyšsky.

Etnické skupiny 

Lotyši byli v minulém stoleti vždy největším etnikem, ale menšiny v Lotyšsku byly vždy početné. Před II. světovou válkou bylo v Lotyšsku asi 25 % lidí, kteří nebyli etničtí Lotyši, přičemž největší menšinou byli Rusové (asi 10 %), následovali Židé (asi 5 %), Němci a Poláci (2–3 %).

Po II. světové válce v zemi zůstalo jen málo Židů a Němců a následkem masivní imigrace Rusů, Ukrajinců a Bělorusů se Lotyši téměř stali minoritou. V roce 1989 klesl podíl Lotyšů na populaci na jen 52 % (v roce 1935 to bylo 75,5 %). I přes klesající počet Lotyšů kvůli nízké porodnosti se v následujících dvou desetiletím jejich podíl na celkové populaci zvýšil na 62,1 % v roce 2011 (mírně vyšší číslo než 62,0 % v roce 1959). Bylo to dáno vysokou mírou emigrace Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. Těch mezi lety 1989 a 2011 ubylo téměř o polovinu.

Demografická statistika 
Zdroj: Latvijas Statistika a UN Demographic Yearbooks

Reference

Externí odkazy 
 

Lotyšsko
Lotyšská společnost